Анатолий Фролов:
 
 Фролов, Анатолий Аркадьевич (род. 1927) — советский и российский педагог. 
 
 Фролов, Анатолий Степанович (в монашестве Алексий; 1947—2013) — архиепископ Костромской и Галичский.